Osoby o tym nazwisku:
 David Kostelecký – czeski strzelec sportowy, olimpijczyk
 Jaroslav Kostelecký – czeski kierowca wyścigowy